Храповицький Олексій Павлович (в миру Олексій Павлович Храповицький; 17 (29) березня 1863, село Ватагіно, Крестецький повіт, Новгородська губернія — 10 серпня 1936, Белград, Югославія)  — митрополит РПЦ.
 Храповицький Ігнатій Євстахійович (1817-1893) - дослідник білоруського фольклору, поет і перекладач.